Ю́рий Романе́нко:
 Романенко, Юрий Викторович (род. 1944) — лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Романенко, Юрий Витальевич (род. 1977) — украинский политолог и блогер, редактор веб-издания «Хвиля».
 Романенко, Юрий Михайлович (род. 1960) — российский философ, профессор СПбГУ.